

Musica 
 Affinity – gruppo musicale britannico
 Affinity – album dell'Oscar Peterson Trio del 1962
 Affinity – album degli Affinity del 1970
 Affinity – album di Bill Evans del 1979
 Affinity – album degli Haken del 2016
 Johnny Alegre Affinity – gruppo musicale filippino

Altro 
 Affinità (Affinity) – romanzo di Sarah Waters del 1999
 Affinity – film televisivo del 2008 basato sull'omonimo romanzo
 Affinità (Affinity) – episodio dell'ottava stagione di Stargate SG-1
 Affinity Petcare – azienda
 Affinity – ex cocktail ufficiale IBA

Pagine correlate 
 Affinità